Harry Ayres ist der Name folgender Personen: 

* Harry Ayres (Bergsteiger)  (1912–1987), neuseeländischer Bergsteiger und Gebirgsführer
 Harry Ayres (Fußballspieler)  (1920–2002), englischer Fußballspieler